Selaphum (în ) este un district (Amphoe) din provincia Roi Et, Thailanda, cu o populație de 122.100 de locuitori și o suprafață de 792,338 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 18 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 235 de sate (muban).

Amphoe în provincia Roi Et